

Francia
Gavignano – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica

Italia
Gavignano – comune italiano della città metropolitana di Roma Capitale
Gavignano – frazione di Pelago nella città metropolitana di Firenze
Gavignano Sabino – frazione di Forano in provincia di Rieti